In der Liste der Bodendenkmale in Kolkwitz sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Kolkwitz und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Kolkwitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Kolkwitz
Kolkwitz